Dead or Alive (по-английски, «живым или мёртвым») может означать:
 Музыка:
 Dead or Alive (группа), британская поп-рок группа
 одна из песен альбома «The House of Blue Light» от Deep Purple
 одна из песен альбома «Van Halen II» от Van Halen
 одна из песен альбома «Mecca for Moderns» от The Manhattan Transfer
 Dead or Alive (серия игр), аркадный файтинг:
 Dead or Alive (аркадный автомат), первая в серии
 Dead or Alive 2
 Dead or Alive 3
 Dead or Alive 4
 Dead or Alive 5
 Фильм по мотивам данной игры: DOA: Живым или мёртвым.
 Японское название серии кинофильмов о якудза режиссёра Такаси Миикэ:
 Живым или мёртвым (DEAD OR ALIVE 犯罪者)
 Живым или мёртвым 2 (DEAD OR ALIVE 2 逃亡者)
 Живым или мертвым: Финал (DEAD OR ALIVE FINAL)
 Аниме Люпен III: Живым или мёртвым (ルパン三世 DEAD OR ALIVE)